A Celebration of Guilt è il primo album in studio del gruppo death metal statunitense Arsis, pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni